Foi à 53ª temporada da Ligue 1 da Argélia, desde a sua criação em 1962. Um total de 16 equipes disputaram o campeonato.

O USM Alger entrou na temporada como campeão da temporada 2015–16 . O CA Batna , o USM Bel Abbès e o Olympique de Médéa entraram como as três equipes promovidas da Ligue-Professionnelle 2 de 2015–16 .

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão.

Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos três colocados serão rebaixados para à 2 divisão.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

[a] RC Relizane foi penalizado com 6 pontos.

Artilheiros

principais marcadores

Updated to games played on 14 Junho de 2017 Source: soccerway.com

Campeão

Veja Também
Liga argelina Professionnelle 1
Copa da Argélia

Notas e Links 
 Campeonato Argelino de Futebol - fifa.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol da Argélia